Долина Славы:
 Долина Славы (Московская область)
 Долина Славы (Мурманская область)